Király Miklós (1959) operaénekes
 Király Miklós (?) a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett jogász